Юрий Владимирович Мочалов (5 ноября 1948 — 7 октября 2014, Москва) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
В 1974 году окончил Школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева). Служил актёром Московского художественного академического театра им. М. Горького. Играл в таких спектаклях, как «Макбет», «Синяя птица», «Тамада», «Сталевары», «Наполеон в Кремле». В кино дебютировал в 1963 году в фильме «Выстрел в тумане». Снялся в 16 картинах. Писал сказки.

Творчество

Роли в театре 
 «Синяя птица» М. Метерлинка — Отец. Режиссёры: Леопольд Сулержицкий, Константин Станиславский, Иван Москвин.
 «Макбет» — Кетнесс. Режиссёр: Валерий Белякович<ref name="Макбет">Программка «Макбета» во МХАТе им. Горького 1990 года — выложено в архив форума театра на Юго-Западе </ref>.
 «Тамада» Александра Галина — гость. Режиссёр: Кама Гинкас.
 «Сталевары» Геннадия Бокарева и М. Матусовского — бульдозерист. Режиссёр: Олег Ефремов.
 «Наполеон в Кремле» В. Ю. Малягина — купец-старообрядец. Режиссёр: Николай Пеньков.

Роли в кино 

 1963 — Выстрел в тумане
 1973 — Дела сердечные
 1974 — Хождение по мукам. Полночь
 1976 — Красное и чёрное
 1977 — Чеховские страницы
 1977 — Собственное мнение
 1978 — Иванцов, Петров, Сидоров
 1978 — Бархатный сезон
 1978 — Мятежный «Орионъ» — Стива Бобрин
 1979 — Расколотое небо
 1981 — Родник
 1982 — Семейное дело
 1983 — Оглянись!
 1984 — Право на выбор — Зеленцов
 1987 — Запомните меня такой
 1993 — Завтрак с видом на Эльбрус

Награды 
 Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999).

Публикации 
 Мочалов Ю. В. Сказки для флейты и виолончели. : Норма, 1998.

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Выпускники Школы-студии МХАТ
Писатели России по алфавиту